oboczna forma imienia Ida
 Ita (eta) – grecka litera η
 Itá – paragwajskie miasto
 Ita – stolica tytularna
 ITA – Instytut Teologii Apostolstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 Ita Airways - linia lotnicza